Alpsko smučanje na Zimskih olimpijskih igrah 1948 v moškem smuku. Zlato medaljo je osvojil Henri Oreiller, srebrno Franz Gabl, bronasto pa Rolf Olinger in Karl Molitor.

Rezultati
Tekma je štela tudi za kombinacijo.

Smuk moški